Fabien Kazarine (né le  à Compiègne) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière  
Fabien Kazarine est formé au hockey sur glace au club des Lions de Compiègne, dans sa ville natale. Lors de la saison 2009-2010, il rejoint le centre de formation des Gothiques d’Amiens. Il y remporte les titres de Champion de France U18 Elite en 2012 et 2013, puis de Champion de France U22 Elite en 2014.

Lors de la saison 2014-2015, il se voit attribuer le trophée Jean-Pierre-Graff de meilleur espoir aux côtés de Jordann Perret.

Il rejoint Lyon pour la saison 2017/2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|2013-2014 || Gothiques d’Amiens ||Ligue Magnus|| 20|| 6|| 0|| 6|| 4|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 25|| 11|| 8|| 19|| 2|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2015-2016 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 26 || 8 || 13 || 21 || 26 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 36 || 6 || 3 || 9 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 44 || 6 || 2 || 8 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 44 || 16 || 17 || 33 || 16 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 29 || 10 || 14 || 24 || 28 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 9 || 9 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 44 || 5 || 8 || 13 || 8 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|2012|| France -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1A|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| A
|-
|2013|| France -18 ans||align="left"|Championnat du monde -18 ans D1A|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| Division IA
|-
|2014|| France -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior D1B|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| Division IB
|-
|2015|| France -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior D1B|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| Division IB
|-

Notes et références 

Naissance en juillet 1995
Naissance à Compiègne
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff